Osoby o tym nazwisku:
 Chris Dickerson − amerykański kulturysta
 Marianne Dickerson − amerykańska lekkoatletka
 Michael Dickerson − amerykański koszykarz